Спи́сок зарубе́жных городо́в, освобождённых Сове́тской А́рмией во вре́мя Вели́кой Оте́чественной войны́ — список городов в странах Европы  (Австрия, Болгария, Венгрия, ГДР, Норвегия, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия, Западный Берлин) и Азии (КНР, КНДР), освобождение которых отмечалось в приказах Верховного Главнокомандующего и в указах Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами соединений и частей. Принадлежность городов к государствам показана на 1985 год.

В таблицах по каждой стране представлены: дата занятия/освобождения города, соединения, принимавшие участие в освобождении, соответствующие операции, присвоение воинским частям почётных названий, объявление благодарности и праздничные салюты в честь освобождения.

Колонки:
 Город — название города на момент освобождения.
 Занят — дата полного занятия города войсками СССР.
 Освобождён — дата полного освобождения города войсками СССР.
 Войска — все соединения и оперативные объединения, которые вели бой в пределах города, а также путем обхода или охвата противника влияли на устойчивость вражеской обороны в городе. Состав войск раскрыт до соединения (корпус, дивизия, бригада) включительно с возможным указанием частичного участия. Кроме того, показываются отдельные танковые и самоходно-артиллерийские полки. Участие бронепоездов, сил флота и флотилий раскрывается до отдельного батальона, дивизиона. Также показаны партизанские соединения, бригады, полки, отряды и подпольные отряды и группы, которые участвовали в боях за город вместе с Красной Армией или своими боевыми действиями в тылу противника активно способствовали их освобождению.
 Операция — воинская операция, во время которой город был освобождён.
 Присвоение наименований — все соединения, которым присвоены почётные наименования соответствующего города.
 Благодарность войскам — дата объявления войскам благодарности и дача праздничного салюта с указанием степени.

Условные обозначения:
 Выделены цветом города Германии и Данциг, переданные Польше по результатам Второй мировой войны.
 Выделены цветом города СССР, переданные Польше по результатам Второй мировой войны.
 Салюты:
 Выделены цветом города салюта III степени (12 артиллерийских залпов из 124 орудий).
 Выделены цветом города салюта II степени (20 артиллерийских залпов из 224 орудий).
 Выделены цветом города салюта I степени (24 артиллерийских залпа из 324 орудий).

Австрия

Болгария

Венгрия

ГДР и Западный Берлин

Норвегия

Польша

Румыния

Чехословакия

Югославия

КНР

КНДР

См. также 
 Список городов СССР, оккупированных и освобождённых во время Великой Отечественной войны

Примечания

Литература 
 

Вооружённые силы СССР во время Великой Отечественной войны
Списки:Вторая мировая война